Donzac puede referirse a:
 Donzac, comuna francesa de Gironda.
 Donzac, comuna francesa de Tarn y Garona.